Арское — название населённых пунктов в России:

 Арское — село в Немском районе Кировской области.
 Арское — село в составе города Ульяновск Ульяновской области.